Кубок Азии по футболу среди женщин 2022 года — 20-й по счёту футбольный турнир среди женских национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который проходил с 20 января по 6 февраля 2022 в Индии.

Впервые на женском Кубке Азии сыграли 12 команд; матч за 3-е место не проводился. Турнир также стал финальной стадией отбора в зоне АФК на женский чемпионат мира 2023, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии, при этом австралийки как хозяйки предстоящего турнира квалифицировались на него автоматически.

Сборная Японии, победитель двух последних Кубков Азии (2014, 2018), не смогла защитить свой титул, уступив Китаю в полуфинальном матче в серии пенальти. Одолевшие в финале Южную Корею китаянки в 9-й раз в своей истории стали обладательницами Кубка Азии.

Выборы организатора 
К 31 мая 2019 года три национальные федерации объявили об интересе принять у себя Кубок Азии 2022:
  — ранее единожды принимала женский чемпионат АФК (1979);
  — ранее дважды принимал женские чемпионаты АФК (1977 и 2001);
  — ранее не принимал женские чемпионаты АФК и Кубки Азии.

19 февраля 2020 года Индия была рекомендована Комитетом женского футбола АФК для проведения Кубка Азии 2022. 5 июня 2020 года страна окончательно получила право стать хозяйкой турнира.

Отборочный турнир

Квалифицировались в финальный турнир

Стадионы 
Игры Кубка Азии проходили на 3 стадионах, расположенных в 3 городах Индии.

Финальный турнир

Жеребьёвка команд 
Жеребьёвка финальной части Кубка Азии состоялась 28 октября 2021 года в малайзийском Куала-Лумпуре. 12 команд были распределены по 4 группам, состоящим из трёх команд. В качестве основы для посева использовались результаты сборных на Кубке Азии 2018. В качестве хозяев турнира сборная Индии была посеяна в корзину 1 и автоматически попала в группу A.

Групповой этап

Критерии классификации команд 
Места команд в группах определяются следующими правилами:

 1. Общее количество очков, набранных во всех групповых матчах;
 2. Разница забитых и пропущенных голов во всех групповых матчах;
 3. Количество голов, забитых во всех групповых матчах.

Если две (или более) команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, их места определяются следующими дополнительными критериями:
 очки, набранные в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами;
 разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами;
 количество голов, забитых в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами;
 очки фейр-плей:
 первая жёлтая карточка  — минус 1 очко,
 непрямая красная карточка  — минус 3 очка,
 прямая красная карточка  — минус 3 очка,
 жёлтая карточка и прямая красная карточка  — минус 4 очка;
 дополнительная жеребьёвка по решению оргкомитета турнира.

Группа A

Группа B

Группа C

Сравнение команд, занявших третьи места 
Две лучшие из занявших третьи места в своих группах команды вышли в 1/4 финала. Результаты матчей против команд, занявших четвёртые места в группах, при данном распределении не учитывались.

Плей-офф 
Этап плей-офф начался после завершения группового этапа и проводился по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Если матч на этом этапе завершался вничью после 90 минут основного времени, назначалось дополнительное время (два тайма по 15 минут каждый). Если и после завершения дополнительного времени счёт оставался равным, то победитель матча определялся в серии послематчевых пенальти.

Команды, проигравшие в четвертьфиналах приняли участие в дополнительном мини-турнире за право выступить на чемпионате мира 2023.

Финал

Примечания 

Кубки Азии по футболу среди женщин